(que l'on peut traduire par sauve moi) est une expression utilisée dans plusieurs titres d'œuvre.

Cinéma 

 Save Me (2007), film américain.

Télévision 

 Save Me (2012), série télévisée américaine.
 Save Me (2018), série télévisée britannique.

Musique 

 Save Me (1979), chanson du groupe Queen
 Save Me (1991), chanson de Lisa Fischer
 Save Me (2001), chanson du groupe Remy Zero
 Save Me (2005), chanson du groupe Shinedown
 Save Me (2007), chanson du compositeur britannique Darren Styles
 Save Me (2011), chanson de l'acteur et chanteur Tyler Blackburn
 Save Me (2012), chanson du groupe Muse, dans leur sixième album The 2nd Law
 Save Me (chanson de BTS) (2016), chanson du groupe BTS (groupe)

Voir aussi 

 Save Me from Myself (2008), album de Brian Welch.
 Save Me from Myself (2006), chanson de Christina Aguilera.

Homonymie de titre